E5, E05, E005 ou E.V peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Fokker E.V, un avion militaire néerlandais ;
 HMS E5, un sous-marin de la Royal Navy.

Électricité 
 E5, une norme de culot de lampe électrique à vis.

Énergie 
 Carburant E5, composé de 95 % d'essence et de 5 % de bioéthanol. (voir SP95-E10).

Médecine 
 Thyréotoxicose (hyperthyroïdie) (E05), d'après la Classification internationale des maladies.

Sport 
 Sentier européen de grande randonnée E5, un sentier de grande randonnée européen.

Transports 
Automobile 
 BYD e5, un modèle du constructeur chinois BYD Auto ;
 Chery E5, un modèle du constructeur chinois Chery ;
 Weltmeister E5 un modèle du constructeur chinois WM Motor.

Aviation
 .

Routes 
  Route européenne 5, traversant le Royaume-Uni, la France et l'Espagne ;
  Route européenne 005, en Ouzbékistan.

Train
 EMD E5, une locomotive diesel américaine ;
 Shinkansen série E5, une série de rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Téléphonie 
 BQ Aquaris E5, un smartphone sorti en 2014 ;
 Nokia E5, un smartphone sorti en 2010.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres